Ta-pieh Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tiantangzhai (berg), 
 Dabie Shan, bergskedja, 

Robotskapade Kinaförgreningar